Thelazia är ett släkte av rundmaskar. Thelazia ingår i familjen Thelaziidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Thelazia